Höjer ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Höjer (1875–1936), schwedischer Turner
 Jon Höjer (1922–2014), schwedischer Architekt

Siehe auch:
 Hojer
 Højer